Barcelona jest drugim co do wielkości miastem Hiszpanii i szóstym co do wielkości zespołem miejskim w Unii Europejskiej. Pierwszym wysokim budynkiem Barcelony został Vitalicio Seguros, zbudowany w 1921 roku. Pierwszy wysyp wieżowców nastąpił w latach '70, powstało wówczas około dziesięciu wieżowców. Następny miał miejsce w latach '90, gdzie zbudowano kilka wieżowców. Najwięcej wieżowców wybudowano po 2000 roku. Barcelona ma dwa większe obszary, na których jest większa liczba wysokich budynków: centrum @22 (22@Barcelona) – około dwadzieścia budynków oraz Gran Via będąca częścią Fira de Barcelona, która leży w obrębie Barcelony i przedmieścia: L’Hospitalet de Llobregat – kilkanaście wysokich budynków. Reszta wieżowców stoi w różnych częściach miasta, wykluczając historyczne centrum miasta.

Barcelona i jej obszar miejski ma około 15 wieżowców wysokości powyżej 100 metrów i około 45 wieżowców pomiędzy 70 i 100 metrów, łącznie około 60 budynków powyżej 70 metrów. Zajmuje czwarte miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby wieżowców powyżej 100 metrów. Większość wysokich budynków to biurowce i hotele.

Galeria

Zobacz też 
 Lista najwyższych budynków w Madrycie
 Lista najwyższych budynków w Walencji
 Lista najwyższych budynków w Hiszpanii

Przypisy 

 
Barcelona